Тимея Бабош и Кристина Младенович — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Квета Пешке и Катарина Среботник — защищали свой титул, но Пешке не выступила на турнире, а Среботник в паре с Каролин Гарсией уступила в полуфинале Мартине Хингис и Сане Мирзе.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Мартина Хингис /  Саня Мирза (Финал)
  Се Шувэй /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
 ' Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Титул)
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Полуфинал)

<li> Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Четвертьфинал, отказ)
<li> Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Второй раунд)
<li> Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе (Первый раунд)
<li> Алла Кудрявцева /  Анастасия Павлюченкова (Полуфинал)''

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Италии по теннису 2015